Bishopscourt (Kaapstad), een zuidelijke voorstad van Kaapstad, Zuid-Afrika
Bishopscourt (Man), een landgoed op het eiland Man, Verenigd Koninkrijk
Bishopscourt (East Melbourne), een gotisch gebouw in Melbourne, Australië
Bishopscourt (Darling Point), een historisch huis in Sydney, Australië